Grabovo je lahko:
 Grabovo, Beočin (Srbija)
 Grabovo, Ražanj (Srbija)
 Grabovo, Tompojevci (Hrvaška)